Breitschaft ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Breitschaft (1903–1944), deutscher Soldat und ein Opfer des Nationalsozialismus
 Mathias Breitschaft (* 1950), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer